Juan Soto puede referirse a:

 Juan de Soto (activo en el primer cuarto del siglo XVII), pintor español.
 Juan Soto Mura (1937-2014), exfutbolista y exentrenador chileno.
 Juan Soto Viñolo (1933-2017), periodista, crítico taurino y escritor español.
 Juan Soto Ramos (1798-1859), militar y político mexicano.
 Juan Antonio Soto y Aguilar (1783 - 1822), político chileno.
 Juan Soto Ivars (1985-), escritor y crítico literario español.
 Juan Soto Arévalo (1977-), árbitro venezolano.
 Juan Soto Quintana (1956-), exfutbolista chileno.
 Juan Soto París (1924-2014), árbitro de fútbol costarricense.
 Juan José Soto (1998-), beisbolista dominicano.